Вихор:
 Вихор — взбитый или отрощенный клок волос на голове.
 Вихор, в славянской мифологии — нечистый, опасный для людей ветер, производимый нечистой силой или являющийся её воплощением.
 Вихор, Николай Николаевич (род. 1954) — советский метатель диска.